El término cultura pop puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la cultura popular contemporánea;  
 al arte pop o Pop-Art;
 a la cultura formada en torno a la música pop.